Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1968-1969 a vu la victoire du FC Wettingen.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux premiers sont promus en Ligue nationale A. Les deux derniers sont relégués en 1 Ligue.

Classement final

À l'issue de la saison

Promotions 
 Le FC Wettingen et le FC Fribourg sont promus en Ligue nationale A
 Le FC Martigny-Sports et le FC Langenthal rejoignent la Ligue nationale B

Relégations 
 Le FC Sion et le FC Lucerne sont relégués en Ligue nationale B
 Le FC Baden et le FC Soleure sont relégués en 1 Ligue

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1968
Sport en Suisse en 1969